Il toponimo Nové Sedlo può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Nové Sedlo, città del distretto di Sokolov
Nové Sedlo, comune del distretto di Louny